Соревнования в беге на 100 метров у женщин на летних Олимпийских играх 2012 в Лондоне прошли 3 и 4 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований ни мировой, ни олимпийский рекорд установлен не был.

Предварительные забеги 

 Забег 1
Ветер: +0,9 м/с

 Забег 2
Ветер: −0,2 м/с

 Забег 3
Ветер: +0,2 м/с

 Забег 4
Ветер: −1,6 м/с

Квалификационные забеги 

 Забег 1
Ветер: +0,4 м/с

 Забег 2
Ветер: +1,5 м/с

 Забег 3
Ветер: +1,5 м/с

 Забег 4
Ветер: +0,7 м/с

 Забег 5
Ветер: +2,2 м/с

 Забег 6
Ветер: +1,5 м/с

 Забег 7
Ветер: +1,3 м/с

Полуфиналы 

 Забег 1
Ветер: 0,0 м/с

 Забег 2
Ветер: +1,2 м/с

 Забег 3
Ветер: +1,0 м/с

Финал 
Ветер: +1,5 м/с

Примечания

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы на сайте IAAF
 Результаты легкоатлетической программы на сайте олимпийского движения

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Ж